Coralliophila meyendorffi, parfois rencontré sous la graphie Coralliophila meyendorffii, est une espèce de mollusque gastéropode marin appartenant à la famille des Coralliophilidae.
 Répartition : Atlantique et Méditerranée.
 Longueur : de 17 à 40 mm.

Source 
 Arianna Fulvo et Roberto Nistri (2005). 350 coquillages du monde entier. Delachaux et Niestlé (Paris) : 256 p.

Références taxonomiques

Liens externes 
 
 Photos de Coralliophila meyendorffi sur http://www.gastropods.com

Espèce de gastéropodes (nom scientifique)
Coralliophilidae